Gilberto ist ein spanischer, portugiesischer und italienischer Vor- und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Als Vorname ist Gilberto eine romanische Form des Namens Gilbert bzw. Giselbert.

Namensträger

Familienname 
 Astrud Gilberto (* 1940), brasilianische Sängerin
 Bebel Gilberto (* 1966), brasilianische Sängerin und Liedermacherin
 João Gilberto (1931–2019), brasilianischer Musiker und Komponist

Künstlername von Fußballspielern 

 Felisberto Sebastião da Graca Amaral (* 1982), angolanischer Spieler
 Gilberto da Silva Melo (* 1976), brasilianischer Spieler
 Gilberto Silva (* 1976), brasilianischer Spieler

Vorname, sonstige 

 Gilberto Aceves Navarro (1931–2019), mexikanischer Maler
 Gilberto Agustoni (1922–2017), Kurienkardinal der römisch-katholischen  Kirche
 Gilberto Bosques (1892–1995), mexikanischer Diplomat
 Gilberto Braga (1945–2021), brasilianischer Drehbuchautor
 Gilberto Duarte (* 1990), portugiesischer Handballspieler
 Gilberto Freyre (1900–1987), brasilianischer Soziologe und Anthropologe
 Gilberto Galimberti (1933–2017), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Gilberto Gil (* 1942), brasilianischer Musiker und Politiker
 Gilberto Hernández (* 1970), mexikanischer Schachgroßmeister
 Gilberto Marley (1871–1939), italienischer Radrennfahrer und Pionier der Zeitnehmung
 Gilberto Martinho (1927–2001), brasilianischer Schauspieler

 Gilberto Milos (* 1963), brasilianischer Schachspieler
 Gilberto Monroig (1930–1996), puerto-ricanischer Sänger
 Gilberto Parra (1992–2018), mexikanischer Boxer

 Gilberto dos Reis (* 1940), römisch-katholischer Geistlicher und emeritierter Bischof von Setúbal
 Gilberto Santa Rosa (* 1962), puerto-ricanischer Salsa- und Boleromusiker
 Gilberto Serrano (* 1970), ehemaliger venezolanischer Boxer
 Gilberto da Silva (* 1965), brasilianischer lutherischer Theologe
 Gilberto Simoni (* 1971),  ehemaliger italienischer Radrennfahrer
 Gilberto Tellechea (* 1885; † unbekannt), uruguayischer Fechter
 Gilberto Zaldívar (1934–2009), kubanischer Theaterleiter

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname